Чемпионат СССР 1980 года во второй лиге проходил в девяти зонах. Лучший клуба каждой зоны попадал в финальный турнир, где по три клуба в трёх группах разыгрывали по одной путёвке в первую лигу.

Лучший бомбардир: Георгий Мартьян («Целинник», 7 зона) — 34 мяча.

Зональный турнир

1 зона 
Лучший бомбардир: Валентин Сатаров («Торпедо» Владимир) — 24 мяча.

2 зона 
Лучший бомбардир: Виктор Чипижный («Динамо» Киров) — 23 мяча.

3 зона 
Лучший бомбардир: Радий Рахимов («Ротор») — 25 мячей.

4 зона 

По некоторым данным, Новосибирск представляла сборная города под названием СКА.

Лучшие бомбардиры:
 Владимир Поконин («Ангара») — 23 мяча.
 Сергей Окунев («Динамо» Барнаул), Виктор Пугач («Локомотив») — по 21 мячу.

5 зона 

В рамках первенства зоны определялся чемпион Украинской ССР.

Лучший бомбардир: Владимир Чирков («Авангард») — 25 мячей.

6 зона 
Лучшие бомбардиры:
 Валерий Белявский («Сохибкор») — 25 мячей
 Юрий Саркисян («Нефтяник») — 23 мяча
 Фёдор Матюшевский («Хива») — 22 мяча

7 зона 
Лучшие бомбардиры:
 Георгий Мартьян («Целинник») — 34 мяча.
 Николай Игамбердиев («Шахтёр») — 30 мячей
 Владимир Чеботарёв («Трактор») — 28 мячей

8 зона 
Лучший бомбардир: Александр Старков («Даугава») — 20 или 19 мячей.

9 зона 
Лучший бомбардир: Девизи Дарджания («Локомотив») — 19 мячей.

Финальный турнир второй лиги

Финал I

Финал II

Финал III

Финальный турнир РСФСР

Полуфинал 
 «Звезда» Пермь
 «Торпедо» Рубцовск
 «Знамя труда» Орехово-Зуево
 «Машук» Пятигорск

Финал 
 «Ротор» Волгоград
 «Звезда» Пермь
 «Торпедо» Тольятти
 «Динамо» Барнаул
 «Торпедо» Рубцовск

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На wildstat.ru
 В. В. Гнатюк «20 чемпионатов второй лиги 1971—1990». — Днепропетровск: «Редотдел облполиграфиздата», 1990. — 99 с.

Чемпионат СССР по футболу 1980
1980